Der HSC Suhr Aarau ist ein Handballverein aus den Schweizer Gemeinden Suhr und Aarau. Der Verein spielte in der Nationalliga A der Swiss Handball League. Die bekannteste Rivalität ist gegen den TV Endingen bekannt als Aargauer Derby.

Geschichte 
Er wurde 1998/1999 und 1999/2000 Schweizer Meister sowie im Jahre 1999 Schweizer Supercup-Sieger. Im Sommer 2008 fusionierte der TV Suhr mit dem BTV Aarau zum HSC Suhr Aarau.

Nach der Saison 2014/15 stieg der HSC in die Nationalliga B ab. Ab der Saison 2016/17 spielte der HSC wieder in der Nationalliga A.

Stadion 
Das Stadion des Vereins, Sporthalle Schachen, bietet ca. 2000 Plätze.

Ehemalige Spieler

Weblinks 
 Homepage des Vereins

Einzelnachweise 

Suhr
Sport (Aarau)
Tv Suhr
Organisation (Aarau)
Gegründet 1933